Саморозвиток — розумовий, фізичний, духовний, соціальний, профессіональний розвиток людини, якого вона досягає самостійно.
 Саморозвиток — розвиток кого-, чого-небудь власними силами, без впливу, сприяння яких-небудь зовнішніх сил.

 Саморозвиток — саморух.

Джерела

Посилання 
Саморозвиток.інфо - Всеукраїнський сайт, присвячений саморозвитку.